Jméno a příjmení Karel Fiala neslo či nese více různých osobností:

Karel Fiala (architekt) – český architekt (1862–1939)
Karel Fiala (1871) – český herec (1871–1931)
Karel Fiala (1925) – český operetní pěvec a filmový herec (1925–2020)
Karel Fiala (1932) – český herec (* 1932)
Karel Fiala (1946) – český odborník na starou japonštinu a překladatel (* 1946)